Fra Tomo Salatić, hrvatski bosanskohercegovački franjevac i slikar, rodom iz Brežaka. Zabilježen je u franjevačkim kronikama (" iz Brešaka od Soli", zabilježen 1780., 1783.). Poznata mu je slika Svete Obitelji iz 1780. godine.
Salatić je za kapelana u Tuzli došao 26. rujna 1784. godine.

Izvori 

Bosanskohercegovački franjevci
Hrvatski slikari